Private Eyes — десятый студийный альбом американского дуэта Hall & Oates, выпущенный в 1981 году
 Private Eyes  — второй и последний студийный альбом американского певца, гитариста, композитора и бывшего участника Deep Purple, Томми Болина, выпущенный в 1976 году